Soroti – miasto w Ugandzie
 Soroti – port lotniczy w mieście Soroti
 Soroti – dystrykt w Ugandzie
 Soroti – ugandyjski meteoryt żelazny